George Smith (uitgever, geboren in 1824)
 George Smith (assyrioloog) (1840-1876), Brits assyrioloog
 George Smith (aalmoezenier) (1845-1918), Brits legeraalmoezenier en zendeling
 George Joseph Smith (1872-1915), Engels seriemoordenaar
 George Smith (mycoloog) (1895-1967) mycoloog
 George E. Smith (1930), Amerikaans natuurkundige en Nobelprijswinnaar
 George P. Smith (1941), Amerikaanse scheikundige en Nobelprijswinnaar
 George Smith (scheidsrechter) (1943-2019), Schots voetbalscheidsrechter 
 George Edward Smith (1952), Amerikaans gitarist